Großbartloff (lett. «Bartloff grande») – comune tedesco
 Kleinbartloff (lett. «Bartloff piccola») – frazione del comune tedesco di Niederorschel